Michelangelostraßen sind nach dem italienischen Künstler Michelangelo Buonarroti (1475–1564) benannt.

Bekannte Michelangelostraßen 

Straßenname
Michelangelo als Namensgeber